Niggaz Die 4 Me to wydany w 2000 roku singel amerykańskiego rapera Drag-Ona. Promuje album "Opposite of H2O".

W "Niggaz Die 4 Me" w refrenie gościnnie wystąpił DMX. W wejściówce można usłyszeć też Swizz Beatza, który wykonał podkład. Do utworu powstał klip.

B-Sidem jest "Ready for War" z gościnnym występem The Lox – Styles P wystąpił w refrenie i pierwszej zwrotce z Sheekiem, a Jadakiss w drugiej zwrotce z Drag-Onem.

Lista utworów

Strona A 
 "Niggas Die 4 Me" (Radio Edit) – 3:49
 "Niggas Die 4 Me" (LP Version) – 3:52
 "Niggas Die 4 Me" (Instrumental) – 3:57

Strona B 
 "Ready for War" (Radio Edit) – 3:50
 "Ready for War" (LP Version) – 4:46
 "Ready for War" (Instrumental) – 4:46

Single Drag-Ona
Single DMX-a
Single wydane w roku 2000